|-
| 27401 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 27402 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27403 - ||  || 8 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 27404 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27405 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27406 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27407 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27408 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27409 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27410 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27411 - ||  || 13 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27412 Teague ||  || 10 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27413 - ||  || 11 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27414 - ||  || 12 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27415 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27416 - ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27417 - ||  || 4 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27418 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 27419 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 27420 - ||  || 12 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27421 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27422 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27423 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27424 - ||  || 1 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27425 - ||  || 1 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27426 - ||  || 1 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27427 - ||  || 31 martie 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 27428 - ||  || 29 martie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27429 - ||  || 28 martie 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 27430 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27431 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27432 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27433 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27434 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27435 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27436 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27437 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27438 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27439 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27440 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27441 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27442 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27443 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27444 - ||  || 30 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27445 - ||  || 30 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 27446 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27447 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27448 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27449 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27450 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27451 - ||  || 12 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27452 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27453 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27454 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27455 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27456 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27457 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27458 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27459 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27460 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27461 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27462 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27463 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27464 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27465 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27466 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27467 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27468 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27469 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27470 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27471 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27472 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27473 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27474 - ||  || 2 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27475 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27476 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27477 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27478 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27479 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27480 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27481 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27482 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27483 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27484 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27485 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27486 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27487 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27488 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27489 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27490 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27491 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27492 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27493 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27494 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27495 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27496 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27497 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27498 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27499 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27500 Mandelbrot ||  || 12 aprilie 2000 ||  || 
|-